Алекса́ндр Ива́нович Ма́слов:
 Маслов, Александр Иванович (род. 1941) — российский хирург. 
 Маслов, Александр Иванович (род. 1966) — акушер-гинеколог, председатель Думы Чукотского автономного округа (с 2016 года).
 Маслов, Александр Иванович — доктор технических наук, специалист по неразрушающему контролю, лауреат Государственной премии России (2003).
Маслов Александр Иванович (1934—1995) - генерал-лейтенант авиации.